

Населені пункти та їхні частини

 Клещево — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Клещево — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Клещево — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Клещево — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Клещево — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Клещево — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Клещево — колонія в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Клещево — осада в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Примітки